37-й выпуск  Хел ван хет Мергелланд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 2 апреля 2010 года в рамках Европейского тура UCI 2010. Победу одержал французский велогонщик Янн Юге из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 12 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 152 гонщика. До финиша доехали 48 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Хел ван хет Мергелланд 2010 на FirstCycling
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Апрель 2010 года